Инохарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 40,6 км². Население — 414 человек (на 2010 год). Расстояние — 49 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна